Fakultät (von lateinisch facultas „Fähigkeit, Vermögen, Vollmacht“) steht für:

 Fakultät (Hochschule), eine Lehr- und Verwaltungseinheit einer Hochschule
 Fakultät (Mathematik), eine mathematische Funktion
 Vermögen (Fähigkeit) (veraltet)
 Lehrbefähigung (veraltet, eher lateinisch Facultas)

Fakultäten steht daneben auch für:
 Fakultäten, delegierte Rechte im Kirchenrecht

Siehe auch: